Luis Fernando López (atleet), een Colombiaans atleet die gespecialiseerd is in het snelwandelen
Luis Fernando Lopez (personage), de hoofdpersoon uit de videogame Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony